Sarcocephalus latifolius är en måreväxtart som först beskrevs av James Edward Smith, och fick sitt nu gällande namn av Eileen Adelaide Bruce. Sarcocephalus latifolius ingår i släktet Sarcocephalus och familjen måreväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Måreväxter
latifolius